Юрий Павлович Кожевников (1942—2002) — советский и российский геоботаник, систематик высших растений, доктор биологических наук.

Биография 
Родился 22 июля 1942 года в деревне Реброво Ленинградской области.

Учился в Ленинградском государственном университете, окончил его в 1970 году. Затем — в аспирантуре Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР, которую окончил в 1973 году.

С 1974 по 1977 год Ю. П. Кожевников работал в Институте биологических проблем Севера ДВО АН СССР. С 1977 года — научный сотрудник Ботанического института в Ленинграде.

В 1997 году защитил диссертацию доктора биологических наук, в которой провёл критическую обработку флоры семейства Гвоздичные в Центральной Азии.

Член Русского ботанического общества, Русского географического общества, Нью-Йоркской академии наук.

Участвовал в составлении книги «Жизнь растений», в частности, написал раздел, посвящённый семейству Вересковые.

Скончался 9 февраля 2002 года после третьего инфаркта.

С 1967 года до 1999 принимал активное участие в экспедициях.

Некоторые публикации

Литература

Источники 

 Росков Ю. Р., Сытин А. К., Жезняковский С. А. Гербарий Ботанического института им. В.Л.Комарова: три века истории.
Кожевников, Юрий Павлович // Ботанические информационные базы данных

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники России
Ботаники XX века
Члены Русского географического общества после 1991 года
Члены Русского ботанического общества